Сен-Бартелеми́-ле-Плен (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Входит в состав кантона Турнон-сюр-Рон. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07217.

Коммуна расположена приблизительно в 460 км к юго-востоку от Парижа, в 80 км южнее Лиона, в 38 км к северу от Прива на плато вдоль Роны.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 762 человека.

Администрация

Экономика 

В 2007 году среди 481 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 352 были экономически активными, 129 — неактивными (показатель активности — 73,2 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 352 активных работали 329 человек (188 мужчин и 141 женщина), безработных было 23 (9 мужчин и 14 женщин). Среди 129 неактивных 40 человек были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 40 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш